Чемпиона́т ми́ра по хокке́ю с ша́йбой — ежегодное соревнование, организуемое Международной федерацией хоккея с шайбой с 1920 года. Наряду с Олимпийским турниром и Кубком мира является самым престижным соревнованием по этому виду спорта. Изначально турнир проводился только в рамках зимних Олимпийских игр за исключением первого турнира, который проводился во время летней Олимпиады 1920 года, но с 1930 года стал проходить ежегодно и до 1991 года назывался чемпионатом мира и Европы (кроме турнира 1932 года). До 1968 года, в годы проведения Олимпиад, олимпийский турнир по хоккею с шайбой считался также чемпионатом мира. С 1940 по 1946 год чемпионат мира не проводился из-за Второй мировой войны. Также чемпионат мира не проводился в годы проведения зимних Олимпиад 1980, 1984 и 1988, а в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Структура турнира 
Турнир проходит в два этапа.

Первый этап (групповой) 

В первом этапе принимают участие 16 команд, разбитые на 2 группы по 8 команд. В плей-офф выходят 4 команды, а последняя команда из каждой группы отправляется играть в первый дивизион на следующий год. На групповом этапе команды в каждой группе играют между собой. Всего 7 игр, по одной с каждой командой. Вплоть до чемпионата мира 2007 года за победу команда получала 2 очка, за ничью 1, за поражение 0. С 2007 года регламент был изменён. Если в основное время матча зафиксирована ничья, играют дополнительные 5 минут (овертайм) до первой заброшенной шайбы в формате 4×4 (3×3 в 2017 году). Если дополнительное время не выявит победителя, то команды пробивают серию из 3 штрафных бросков (буллитов). Если после трёх буллитов ничья, то пробиваются дополнительные пары буллитов до первого разного исхода (то есть до ситуации, когда одна команда свой буллит забила, а другая — нет). За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу в овертайме или по буллитам — 2 очка, за поражение в овертайме или по буллитам — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков.

Второй этап (плей-офф) 
Во втором этапе принимают участие 8 команд. Этап состоит из 1/4 финала, 1/2 финала, матча за третье место и финала. На этом этапе команды играют «на вылет». В 1/4 финала команды, занявшие первые места в группах первого этапа, играют с командами, занявшими 4-е места в другой группе, а команды, занявшие вторые места, играют с командами, занявшими третьи места. Победитель матча 1/4 финала выходит в 1/2 финала, проигравший прекращает своё участие на турнире. В 1/2 финала победители матчей 1/4 финала с участием команд, занявших первые места в группах первого этапа, играют с победителями матчей 1/4 финала с участием команд, занявших вторые места в других группах.

Победитель матча 1/2 финала выходит в финал, проигравший принимает участие в матче за 3-е место. Если в матчах 1/4, 1/2 финалов и в матче за 3-е место в основное время зафиксирована ничья, то команды играют дополнительное время продолжительностью 10 минут до первой заброшенной шайбы в формате 4×4. По состоянию на 2021 год, в финальном матче овертайм играется в формате 3×3, причём количество овертаймов не ограничено, а продолжительность каждого безрезультативного составляет 20 минут (в прежние годы предусматривался единственный овертайм в формате 4×4 или, например, 5×5 в 2017 году, с последующей серией буллитов). Команда, занявшая 3-е место, получает бронзовые медали, 2-е — серебряные, 1-е — золотые и чемпионский кубок.

Иерархия дивизионов (с 2011 года) 
Кроме ТОП-дивизиона существуют более низкие дивизионы для команд, не пробившихся в ТОП-дивизион:
 ТОП-дивизион (16 команд, 8 из них выходят в плей-офф)
 Первый дивизион (группа А) (6 команд)
 Первый дивизион (группа B) (6 команд)
 Второй дивизион (группа А) (6 команд)
 Второй дивизион (группа B) (6 команд)
 Третий дивизион (6 команд) (в 2015 году — 8)
 Квалификация третьего дивизиона (нерегулярные соревнования, количество команд различно)

Иерархия дивизионов (с 2020 года) 
 ТОП-дивизион (16 команд, 8 из них выходят в плей-офф)
 Первый дивизион (группа А) (6 команд)
 Первый дивизион (группа B) (6 команд)
 Второй дивизион (группа А) (6 команд)
 Второй дивизион (группа B) (6 команд)
 Третий дивизион (группа А) (6 команд)
 Третий дивизион (группа B) (4 команды)
 Четвёртый дивизион (4 команды)

История турнира

Призёры чемпионатов мира по хоккею с шайбой 

Примечания:

 Все олимпийские хоккейные турниры с 1920 по 1968 год также считались чемпионатами мира.
 В 1980, 1984, 1988 годах (годы Олимпийских игр) чемпионаты мира не проводились. В 2020 году чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса.
 В графе «место проведения» указано только место проведения основного турнира.

Формат соревнований 
Формат соревнований был различный. Современный формат используется с 2012 года.

Команды, участвовавшие в высшем дивизионе

Общее количество медалей по странам 
За всю историю чемпионатов мира по хоккею с шайбой только 8 стран становились обладателями золотых медалей. Ещё трём сборным удавалось завоевать медали меньшего достоинства. Серебряные медали завоевали сборная Швейцарии (3) и сборная ФРГ/Германии (2). Бронзовые медали завоевали сборная Швейцарии (8), сборная ФРГ/Германии (2) и сборная Австрии (2).

Наибольшее количество золота завоевали сборные Канады и СССР/России (27). Наибольшее количество серебра завоевала сборная Швеции (19). Наибольшее количество бронзы завоевала сборная Чехословакии/Чехии (22). Наибольшее общее количество медалей завоевала сборная Канады (52).

2Примечания

 Россия унаследовала членство СССР в международной федерации хоккея, поэтому официальная статистика для этих стран общая.
 Чехия унаследовала членство Чехословакии в международной федерации хоккея, поэтому официальная статистика для этих стран общая.
 Германия унаследовала членство ФРГ в международной федерации хоккея, поэтому официальная статистика для этих стран общая.

Факты 

 Стать чемпионами мира на своём поле смогли только пять сборных: по три раза ныне несуществующие сборные Чехословакии (1947, 1972, 1985) и СССР (1973, 1979, 1986), а также единожды: сборные США (1960), Швеции (2013) и Финляндии (2022).
 Несмотря на то, что Канада является родоначальником хоккея и одной из сильнейших хоккейных держав, чемпионат мира проходил в этой стране только однажды. На домашнем первенстве 2008 года (в год столетия IIHF — International Ice Hockey Federation (Международная Федерация Хоккея на льду) канадцы проиграли в финале сборной России со счётом 4:5 в овертайме. Чемпионат мира вообще редко проходит за пределами Европы. Так, США принимали чемпионат мира лишь трижды, причём последний раз в 1962 году, а остальные два чемпионата (в 1932 и 1960 годах) в рамках Зимних Олимпийских игр.
 Наибольшее число раз чемпионат мира как самостоятельный турнир (без учёта олимпийских турниров) принимала Швеция (11 раз), Чехия (10 раз, включая Чехословакию — 8 раз), Финляндия (9 раз), Германия и Швейцария (по 8 раз), Россия (7 раз, включая СССР — 4 раза), Австрия (6 раз).
 Сборные СССР, ЧССР, а также Румынии в 1962 году бойкотировали чемпионат мира.
 Сборная СССР имеет рекордную серию побед (9 раз подряд с 1963 по 1971 год).
 Чемпионаты мира проходили лишь на двух континентах: Европа и Северная Америка. Четырежды чемпионат проходил в нескольких странах.
 Чемпионат принимали (с учётом олимпийских турниров) 17 европейских государств, из которых 3 уже не существуют: Югославия, СССР и Чехословакия.
 Чаще всего чемпионат принимали столицы Швеции (Стокгольм) и Чехии/Чехословакии (Прага) — по 10 раз, 8 раз этой чести удостаивалась столица Финляндии Хельсинки, по 6 раз соревнования проходили в австрийской столице Вене, в столице России/СССР Москве и финском городе Тампере.
 Больше всего городов принимало чемпионат (с учётом олимпийского турнира) в Германии — 11 городов, швейцарских городов было 9 (с учётом олимпийского турнира), а шведских 6, итальянских городов (с учётом олимпийского турнира) было 5.
 Начиная с 2008 года, все команды, выходившие из I дивизиона в высший (Венгрия, Австрия, Италия, Казахстан, Словения), не задерживались в нём и на следующий год возвращались в I дивизион. Последней командой, вышедшей из I дивизиона (в 2007 году) в высший и закрепившейся в нём, была Франция. В 2018 году сборная Австрии смогла прервать данную статистику и выбила в I дивизион сборную Белоруссии (которая не покидала высший дивизион с 2003 года). В 2019 году сразу две сборные, перешедшие из I дивизиона, остались в высшем дивизионе — сборная Великобритании, спустя 12 лет, выбила в I дивизион сборную Франции, а Италия в матче жизни, спустя 2 сезона выбила в I дивизион сборную Австрии.

См. также 
 Чемпионат Европы по хоккею с шайбой
 Хоккей с шайбой на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации по хоккею с шайбой
 История чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 Интересные факты и моменты из истории чемпионата мира по хоккею

В1
 *